Адріан Баранецький (1828—1891) — польський лікар
 Баранецький Володимир Миколайович (1920—2016) — економіст, банківець, громадський діяч, публіцист, книговидавець.
 Лукаш Баранецький (1798—1858) — львівський латинський архієпископ.
 Баранецький Руслан Федорович — полковник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни.
 Баранецький Ярослав (1913—1980) — диригент, композитор, вчитель.